Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das St. Petersburg Ladies Trophy 2020 des Damentennis in Sankt Petersburg. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 8. und 9. Februar 2020 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Sankt Petersburg